Kriechbaum steht für:
 regional den Schlehdorn

Kriechbaum ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Kriechbaum (1887–1958), österreichischer Heimatforscher, Geograph
 Friedel Kriechbaum (* 1935), evangelische Theologin
 Georg Friedrich von Kriechbaum (1665–1710), österreichischer General 
 Karoline Kriechbaum (1899–1973), deutsche Autorin
 Martin Kriechbaum (bis 1495), Maler und Bildhauer, Passau
 Maximiliane Kriechbaum (* 1954), Rechtswissenschaftlerin
 Selina Kriechbaum (* 1995), deutsches Model und Schönheitskönigin

Kriechbaum heißen folgende geographische Objekte:
 Kriechbaum (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Kriechbaum (Gemeinde Allerheiligen), Ortschaft der Naturparkgemeinde Allerheiligen im Mühlkreis, Bezirk Perg, Oberösterreich

Siehe auch:
 Kriechbaumer
 Krichbaum
 Kriegbaum (Begriffsklärung)
 Kriechbaumhof